Portierung (aus engl.  = (über)tragen, transportieren) steht für:

 Rufnummernmitnahme beim Wechsel des Telefonie-Anbieters
 Portierung (Software), die Anpassung von Software, so dass sie auf einer anderen Plattform verwendet werden kann
 Migration (Informationstechnik), die Durchführung von Plattform-Umstellungen bei Datenverarbeitungssystemen

Siehe auch:

 portabel
 Portabilität